JDM steht als Abkürzung für:
 JDM Automobiles, ein ehemaliger französischer Hersteller von Leichtkraftwagen
 Avions JDM, ein ehemaliger französischer Hersteller von Leichtflugzeugen, siehe J.D.M. Roitelet
 Japanese domestic market, der japanische Inlandsmarkt. Die Bezeichnung JDM wird vor allem genutzt, um Fahrzeugmodelle oder -ausführungen zu beschreiben, die speziell für den japanischen Markt entwickelt wurden.

JDM